François Vidal peut désigner :

 François Vidal, militant anarcho-syndicaliste espagnol ;
 François Vidal (1812-1872), socialiste français ;
 François Vidal (1832-1911), félibre français.

Voir aussi 
 François Vidal Comnène (XVII siècle), un docteur en théologie
 François Anne Marcel Vidal (1786-1872), homme politique français